Бел Чалъндж 2011 е 19-ото издание на Бел Чалъндж. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в гр. Квебек, Канада от 10 до 17 септември 2011 г.

Тамира Пашек защитава титлата си, но отстъпва на полуфиналите на Марина Еракович. На финала поставената под номер 6 Барбора Захлавова-Стрицова завоюва първия си трофей в кариерата, след като преодолява съпротивата именно на Еракович – 4 – 6, 6 – 1, 6 – 0. На двойки София Арвидсон и Йохана Ларсон са победителки от Бел Чалъндж 2010, но Ларсон не се включва в схемата. Арвидсон избира за своя партньорка Еракович, но двете са елиминирани още на старта на състезанието. Титлата печелят Ракел Копс-Джоунс и Абигейл Спиърс, които побеждават Хамптън / Татишвили с 6 – 1, 3 – 6, [10 – 6].

Поставени тенисистки 
  Даниела Хантухова (четвъртфинал)
  Луцие Шафаржова (осминафинал)
  Тамира Пашек (полуфинал)
  Ребека Марино (четвъртфинал)
  София Арвидсон (осминафинал)
  Барбора Захлавова-Стрицова (шампионка)
  Ирина Фалкони (осминафинал)
  Анна Татишвили (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени тенисистки 
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (шампионки)
  София Арвидсон /  Марина Еракович (осминафинал)
  Михаела Крайчек /  Луцие Шафаржова (четвъртфинал)
  Линдзи Лий-Уотърс /  Мегън Молтън-Леви (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Бел Чалъндж
2011 година в Канада